Auto Technisches Spezialzubehör, na kratko ATS, je nekdanje nemško moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Največji uspeh je doseglo s petimi mesti Hans-Joachima Stucka na Veliki nagradi ZDA v sezoni 1979 ter Manfreda Winkelhocka na Veliki nagradi Brazilije in Eliseo Salazarja na Veliki nagradi San Marina v sezoni 1982. Po sezoni 1984 je moštvo propadlo.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Konstruktorji Formule 1
ATS
Športna moštva, ustanovljena leta 1977
Športna moštva, razpuščena leta 1984